Belfort kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Belfort-du-Quercy, departementet Lot i regionen Occitanien, 
 Belfort-sur-Rebenty, departementet Aude i regionen Occitanien, 
 Territoire de Belfort, departement i regionen Bourgogne-Franche-Comté, 
 Belfort, huvudort i departementet Territoire de Belfort,